Amerikai Egyesült Államok
Barnstable (Massachusetts)
Barnstable (falu, Massachusetts)
Barnstable megye (Massachusetts)